Тера нова се може односити на:
 експедицију Роберта Скота на Јужни пол,
 телевизијску серију,
 брод.